Појам -{Canini}- се може односити на следеће:

 -{Canini}-, племе породице паса (лат. Canidae);
 Очњаци ().